Hänni oder Haenni ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hänni (* 1955), Schweizer Motorradrennfahrer
 Andreas Hänni (* 1979), Schweizer Eishockeyspieler
 Dominic Hänni (* 1992), Schweizer Schauspieler
 Ernst Hänni, Schweizer Motorradrennfahrer
 Eric Hänni (* 1938), Schweizer Judoka
 Liia Hänni (* 1946), estnische Politikerin und Astrophysikerin
 Louis Hänni (1927–2019), Schweizer Lehrer und Lokalhistoriker
 Luca Hänni (* 1994), Schweizer Sänger
 Paul Hänni (1914–1996), Schweizer Leichtathlet

 Stefan Haenni (* 1958), Schweizer Maler und Schriftsteller
 Tatjana Hänni (* 1966), Schweizer Fußballspielerin und -funktionärin
 Tim Hänni (* 1996), Schweizer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Hänny
 Henni
 Henny, Vorname und Familienname